Australian Open-mesterskabet i herresingle 2017 var den 105. turnering om Australian Open-mesterskabet i herresingle. Turneringen var en del af Australian Open 2017 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien i perioden 16. - 29. januar 2017.

Mesterskabet blev vundet af Roger Federer, som vandt sin 18. grand slam-titel i karrieren og dermed forbedrede sin egen rekord for flest vundne grand slam-titler i herresingle. I finalen vandt schweizeren over Rafael Nadal med 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3.

Turneringens første uge var præget af flere overraskelser end normalt, og blot to af de otte højst seedede spillere kvalificerede sig til kvartfinalerne, hvilket var det laveste antal siden 2003, hvor kvartfinalerne også kun havde deltagelse af to af de otte højst seedede.

De foregående to års vinder, Novak Djokovic, tabte i anden runde til wildcard-spilleren Denis Istomin med 2-3 i sæt. Han havde ellers haft muligheden for at sætte ny rekord for flest vundne Australian Open-titler i herresingle, idet han inden turneringen delte rekorden på seks titler med Roy Emerson. Det var første gang siden 2. runde-nederlaget til Marat Safin ved Wimbledon-mesterskaberne 2008, at serberen blev slået ud af en grand slam-turnering så tidligt, og det var blot anden gang på syv år, at han tabte til en spiller placeret uden for de 100 bedste på ATP's verdensrangliste, og nederlaget blev derfor betragtet som en af de største overraskelser i Australian Open-historien.

Topseedede Andy Murray, der spillede sin første grand slam-turnering som nr. 1 på ATP's verdensrangliste, blev offer for endnu en overraskelse, da han i fjerde runde tabte til Mischa Zverev, hvilket betød, at for første gang siden French Open 2004 havde kvartfinalerne i en grand slam-turnering i herresingle ikke deltagelse af de to højst seedede spillere.

Højdepunkter 
 I 1.-rundekampen, hvor Ivo Karlović besejrede Horacio Zeballos med 6-7(6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 blev der sat adskillige rekorder. Kampen bestod af det højeste antal partier i en Australian Open-kamp, siden indførelse af tiebreak i 1971. Det var ligeledes det længste femte sæt i turneringens historie. Og endelig var Ivo Karlović' 75 serveesser i kampen, heraf 38 i femte sæt, en kraftig forbedring af Thomas Johanssons tidligere rekord for flest serveesser i en kamp i Australian Open.
 Wildcard-spilleren Denis Istomin, der inden turneringen var rangeret som nr. 117 på ATP's verdensrangliste vandt i anden runde over de foregående to års vinder og verdensranglistens nr. 2, Novak Djokovic, som tidligere havde vundet titlen seks gange, med 7-6(8), 5-7, 2-6, 7-6(5), 6-4 i en kamp, der blev omtalt som en af de største overraskelser i Australian Open-historien. Det var første gang siden 2. runde-nederlaget til Marat Safin ved Wimbledon-mesterskaberne 2008, at serberen blev slået ud af en grand slam-turnering så tidligt, og det var blot anden gang på syv år, at han tabte til en spiller placeret uden for de 100 bedste på ATP's verdensrangliste.
 Andy Murray spillede sin første grand slam-turnering som førsteseedet og nr. 1 på ATP's verdensrangliste og forsvarede sin førsteplads som følge af Djokovic' nederlag til Istomin. Murray tabte imidlertid allerede i fjerde runde til Mischa Zverev, og det var første gang siden French Open 2004, at ingen af de to højst seedede herresinglespillere i en grand slam-turnering formåede at kvalificere sig til kvartfinalerne.
 Blot to af de otte højst seedede spillere kvalificerede sig til kvartfinalerne. Det var det laveste antal ved Australian Open-mesterskabet i herresingle, siden 2003, hvor det også kun lykkedes for to af de otte bedst seedede at spille sig frem til kvartfinalerne.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herresingle androg A$ 19.630.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på knap 17 % i forhold til året før.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 28. november 2016 (seks uger inden turneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Efter kvalifikationsturneringen blev påbegyndt, meldte en af de direkte kvalificerede spillere (Thanasi Kokkinakis) afbud, og han blev erstattet af en lucky loser fra kvalifikationen, Peter Polansky.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på ATP's verdensrangliste pr. 9. januar 2017 blev seedet. Eftersom ingen af 32 bedste spillere på ranglisten havde meldt afbud til mesterskabet, var listen med seedede spillere identisk med toppen af ranglisten. Andy Murray var topseedet i en grand slam-turnering for første gang i sin karriere, og Roger Federer var seedet uden for top 16 for første gang siden man fra 2001 begyndte af seede 32 i stedet for 16 spillere ved grand slam-turneringer.

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 9. januar 2017 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 9. januar 2017 er angivet.

Se afsnittet Kvalifikation.

Lucky loser 

En spiller kvalificerede sig fra kvalifikationsturneringen til hovedturneringen som lucky loser. Hans verdensranglisteplacering pr. 9. januar 2017 er angivet.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde seks spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Radek Štěpánek
  Frances Tiafoe
  Go Soeda
  Andrej Rublev
  Aleksandr Bublik
  Bjorn Fratangelo
  Ernesto Escobedo
  Ivan Dodig
  Thomas Fabbiano
  Lukáš Lacko
  Noah Rubin
  Luca Vanni
  Jürgen Melzer
  Blake Mott
  Alex Bolt
  Reilly Opelka

Følgende spiller opnåede adgang til hovedturneringen som lucky loser:

  Peter Polansky

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i damesingle 2017
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2017
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2017
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2017

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Noter 

Australian Open 2017
2017
ATP World Tour 2017